Adelinda steht für:
 (229) Adelinda, Asteroid des Hauptgürtels
 Adelinda (Oper) von Agostino Mercuri (1839–1892)

Siehe auch:
 Adelinde